Michel Meyer peut désigner :
 Michel Meyer (1950-2022), philosophe belge ;
 Michel Meyer, homme d'affaires français.